A 2009-es Superbike Amerikai Nagydíj volt a Superbike és a Supersport világbajnokság hetedik futama. A versenyt a Miller Motorsports Parkban rendezték május 29. és május 31. között.

Eredmények

Superbike

Első verseny

Második verseny

Supersport

Források 
 Superbike, 1. verseny
 Superbike, 2. verseny
 Supersport

Superbike nagydíjak
Supersport nagydíjak
Amerikai
Motorversenyzés az Amerikai Egyesült Államokban
Utah sportélete